Simfonia núm. 3 (Beethoven) en mi bemoll major op. 55 de Ludwig van Beethoven, coneguda com a "Heroica"
 Simfonia núm. 3 (Brahms) en fa major Opus 90 de Johannes Brahms composta l'estiu de 1883 a Wiesbaden
 Simfonia núm. 3 (Bruckner), Simfonia de Wagner, d'Anton Bruckner, simfonia composta a partir del 1873.
 Simfonia núm. 3 "Collages" (Gerhard), simfonia en set moviments composta el 1960 per a orquestra i cinta magnètica per Robert Gerhard.
 Simfonia núm. 3 (Górecki), simfonia en tres moviments composta el 1976 pel compositor polonès Henryk Górecki.
 Simfonia núm. 3 (Mahler) en re menor de Gustav Mahler, escrita entre 1893 i 1896
 Simfonia núm. 3 (Mendelssohn) en la menor, op. 56, anomenada Escocesa, simfonia composta entre 1829 i 1842 per Felix Mendelssohn.
 Simfonia núm. 3 (Prokófiev), en do menor op. 44 de Serguei Prokófiev estrenada el 1929 a París
 Simfonia núm. 3 (Rakhmàninov), en la menor, op. 44, composta per Serguei Rakhmàninov entre 1935 i 1936
 Simfonia núm. 3 (Saint-Saëns), en do menor amb orgue, op. 78 de Camille Saint-Saëns composta a la memòria de Franz Liszt.
 Simfonia núm. 3 (Schumann), en mi bemoll major, anomenada Renana, de 5 moviments.
 Simfonia núm. 3 (Txaikovski) en re major, op. 29, anomenada «Polonesa», de Piotr Ilitx Txaikovski, composta el 1875